In 2021 werd het 109de Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 28 februari tot 23 mei. Paysandu werd kampioen. Door de coronacrisis in Brazilië werd de competitie net als vorig jaar stilgelegd, al ging het nu maar om twee weken.

Eerste fase
De clubs werden in drie groepen verdeeld en de clubs speelden heen en terug tegen de clubs uit de andere groep, hieronder de totaalstand weergegeven. De nummers 1 en 2 en de twee beste derdes kwalificeerden zich voor de tweede fase.

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

 Wedstrijd voor de derde plaats

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2021